Slovo skelet (latinsky sceletus, řecky σκελετός) znamená v řečtině doslova vysušený a označovalo mumii. Postupně (v latině) však získalo daleko rozšířenější význam kostra. 

Toto slovo má více významů:

obecný význam
 kostra – v biologii opora těl živočichů
 drůbeží skelet – v potravinářství 
 kostra (geometrie) – součet délek všech hran tělesa
 nosná konstrukce – ve strojírenství, stavebnictví i elektrotechnice
 ocelový skelet – ve stavebnictví nosná konstrukce z oceli
 železobetonový skelet – ve stavebnictví nosná konstrukce z vyztuženého (armovaného) betonu
 monolitický skelet – konstrukce betonovaná do bednění přímo na stavbě (staveništi)
 montovaný skelet – konstrukce montovaná (sestavovaná) na staveništi z předem připravených konstrukčních dílů
 skelet (doprava) – kostra karosérie vozidla, kostra lodi nebo letadla
 kostra cívky pomocná konstrukce, která nese vinutí součástek s indukčností jako jsou transformátory, tlumivky, elektromagnety
 skelet (pedologie) – v pedologii označení typu půdy

hudba
 Skelet (kapela) – kapela z jižních Čech

budovy
 Skelet (budova) – budova v Ostravě